Ахматово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Ахматово — село в Пловдивской области.

Россия 
 Ахматово — село в Атяшевском районе Мордовии.
 Ахматово — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Ахматово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Ахматово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Ахматово — село в Мордовском районе Тамбовской области.
 Ахматово — село в Молоковском районе Тверской области.
 Ахматово — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Ахматово — село в Алатырском районе Чувашии.
 Ахматово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.